Puntarenas puede referirse a los siguientes lugares:

 Puntarenas, ciudad de Costa Rica, capital del cantón homónimo en la provincia homónima;
 Puntarenas, distrito de Costa Rica, conforma parte de la ciudad homónima;
 Puntarenas, cantón número 1 de la provincia de Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica;
 Puntarenas, provincia de Costa Rica, ubicada en su zona occidental y abarcando la mayor parte de la costa Pacífica del país;
 Diócesis de Puntarenas, división eclesiástica de Costa Rica;
 Puntarenas Fútbol Club, club deportivo de la ciudad homónima.